Korunomyces är ett släkte av svampar. Korunomyces ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Korunomyces